Dionne Warwick in Paris — первый концертный альбом американской певицы Дайон Уорвик, выпущенный в 1966 году на лейбле Scepter Records.

Об альбоме 
Альбом был записан во время концертов певицы в парижском концертном зале «Олимпия». Дайон Уорвик выступала там в качестве приглашённой звезды на концертном шоу Саши Дистеля «The Sacha Show». Тогда же в репертуаре певицы появилась песня «Message to Michael», написання Бертом Бакараком и Хэлом Дэвидом ещё в 1962 году под другим названием «Message to Martha». Но в 1966 году артистка записала свою версию с музыкальным продюсером Жаком Деньеном. Песня был выпущена в качестве сингла в марте 1966 года и достигла 8 места в американском чате Billboard Hot 100 и 5 в чарте Hot Rhythm & Blues Singles.

Пластинка смогла достичь 76 места в чарте Billboard Top LPs и войти в тройку лучших чарта Hot R&B LPs.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы Дайон Уорвик
Альбомы Scepter Records
Альбомы, спродюсированные Бертом Бакараком
Альбомы, спродюсированные Хэлом Дэвидом
Концертные альбомы 1966 года